Семья:
 Семья — малая социальная группа или ячейка общества.

Семья или семейство может иметь также следующие значения:

Наука 
 Языковая семья — верхний уровень систематики языков в лингвистике.
 Правовая семья — одно из центральных понятий сравнительного правоведения.
 Семейство — один из основных рангов иерархической классификации в биологической систематике.

Религия 
 Святое семейство — Дева Мария с младенцем Иисусом Христом и супругом Иосифом Обручником.
 Семья, Семья интернациональная — новое религиозное движение, известное в прошлом как «Дети Бога».

Политика 

 «Семья» — ближайшее окружение первого президента России Бориса Ельцина.

Торговля 
 Народная 7Я семья — российская сеть магазинов, особо распространённых в Северо-Западном федеральном округе.

Телевидение 
 Семья (телесериал, 1976) — американский драматический телесериал.
 Семья (телесериал, 2005) — российский драматический телесериал.
 Семья (телесериал, 2016) — американская мыльная опера.
 Семья (телесериал, 2019) — американский комедийный телесериал.

См. также 
 Семейка
 Семейство
 Family ()

Примечания